Linneor (Linnaea) är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Linneor ingår i familjen Linnaeaceae. 

Linneor är enda släktet i familjen Linnaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Väddordningen